Попандо́пуло (Папандопуло) () — греческая фамилия.

Известные носители

Попандопуло 
 Попандопуло, Авенир Николаевич (1920—1988) — советский шахматный композитор; международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.
 Попандопуло, Анастасия Юрьевна (род. 1976) — детская писательница.
 Попандопуло, Александр Григорьевич (1836—1913) — русский контр-адмирал (1889).
 Пондопуло, Георгий Иванович — к.ф.м.н., профессор, полковник госбезопасности
 Попандопуло, Георгий Николаевич (1916—1992) — советский скульптор-анималист.
 Попандопуло, Григорий Андреевич (1786—1855?) — генерал-майор Русской императорской армии, член Аудиториата штаба Черноморского флота и портов; Георгиевский кавалер (1819).
 
 Попандопуло, Константин Егорович (?—1858) — контр-адмирал (1858), Георгиевский кавалер (1850).
 Попандопуло, Христофор Егорович (1810—1893) — генерал-лейтенант (1865)

Папандопуло 
 Папандопуло, Борис (1906—1991) — хорватский композитор и режиссёр.
 Папандопуло, Эмануил Григорьевич (?—1810) — российский военный деятель.

Также 
 Ликиардопуло, Михаил Фёдорович (псевдоним — Попандопуло; 1883—1925) — российский журналист, переводчик.
 Попандопуло - персонаж оперетты Свадьба в Малиновке